10 Pułk Strzelców Konnych Cesarstwa Niemieckiego
 10 Pułk Strzelców Konnych (II RP)
 10 Pułk Strzelców Konnych (PSZ)